Кабалюк — українське прізвище.

Персоналії 
 Кабалюк Дмитро Васильович (1981—2014) — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кабалюк Микола Тимофійович — український перекладач.
 Кабалюк Олексій Іванович — архімандрит, активіст руху за відродження православ'я на Закарпатті.

Українські прізвища